Sabeco steht für folgende Unternehmen:

 Sabeco (Brauerei), vietnamesischer Bierproduzent
 Sabeco (Handelskette) (Simply Market), ehemalige spanische Supermarktkette der französischen Einzelhandelsgruppe Auchan
 Sabeco GmbH, ein Vorgänger des deutschen Handelsunternehmens Azego

Abkürzung